Lürig ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Lürig (* 1954), deutscher Musiker, Produzent und Komponist
 Lars Lürig (* 1975), deutscher Schwimmer